Лу́каш Граде́цкий (в некоторых источниках — Лукас Храдецки, Лукас Градецки; , ; , Чехословакия) — финский футболист, вратарь клуба «Байер 04» и сборной Финляндии. Спортсмен 2020 года в Финляндии.

Биография 
Родился в Чехословакии. Когда ему было 6 лет, его отец, волейболист, перешёл играть в финский клуб.

Начинал свою карьеру в финской команде ТПС из Турку. В 2008 году дебютировал в финской команде до 19 лет на турнире имени Карела Стегемана в Руурло, где был признан лучшим вратарём турнира. За ТПС так и не сыграл, поэтому 10 января 2009 года перешёл в «Эсбьерг», подписав 4-летний контракт. 3 августа 2010 года прошёл недельную стажировку в «Манчестер Юнайтед».

В 2007 году в составе сборной Финляндии принял участие в турнире имени Валентина Гранаткина. Был вызван в основную сборную Стюартом Бакстером на товарищеский матч с Южной Кореей в январе 2010 года, но весь матч провёл на скамейке запасных. Дебютировал 21 мая 2010 года в матче с эстонцами, выйдя на замену во второй половине встречи (эстонцы выиграли 2:0).

С 2015 года по 2018-й выступал в составе «Айнтрахта» из Франкфурта. 23 мая 2018 года Градецкий подписал 5-летний контракт с «Байером».

В январе 2021 года по результатами голосования среди спортивных журналистов был избран Спортсменом 2020 года в Финляндии. Среди обладателей этого звания он стал первым в истории Финляндии спортсменом, который имеет иностранное происхождение.

Личная жизнь 
Лукаш — билингв, одинаково владеющий финским и словацким языками. У футболиста есть словацкий паспорт.

Младшие братья Лукаша  и  — также профессиональные футболисты. Матей также имеет опыт выступления за сборную Финляндии.

Достижения 
 Обладатель Кубка Дании: 2013
 Финалист Кубка Германии (2): 2016/17, 2019/20
 Обладатель Кубка Германии: 2017/18
 Спортсмен года в Финляндии: 2020
 Лучший молодой вратарь Финляндии: 2010
 Лучший вратарь турнира имени Карела Стегемана: 2008

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте efb.dk

Футболисты Финляндии
Игроки сборной Финляндии по футболу
Игроки сборной Финляндии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Эсбьерг»
Игроки ФК «Брондбю»
Игроки ФК «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне
Игроки ФК «Байер 04»